Мирновский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование.

Российская Федерация 

 Мирновский сельсовет Благоварского района Башкортостана.

 Мирновский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области.

Украина 

Мирновский сельский совет, Автономная Республика Крым, до 2014 года.

 Мирновский сельский совет — Джанкойский район.

 Мирновский сельский совет — Симферопольский район.